-{Fagales}- je red biljki cvetnica, uključujući i neka od najpoznatijih drveća. Ime reda je izvedeno iz naziva tipskog roda -{Fagus}-, bukve. Svrstavaju se u grupu dikotiledonskih rozida.

Porodice i rodovi danas uključuju sledeće taksone:
 -{Betulaceae}- – porodica breza (-{Alnus}-, -{Betula}-, -{Carpinus}-, -{Corylus}-, -{Ostrya}-, -{Ostryopsis}-);
 -{Casuarinaceae}- – porodica grupe hrastova (-{Allocasuarina}-, -{Casuarina}-, -{Ceuthostoma}-, -{Gymnostoma}-);
 -{Fagaceae}- – porodica bukve (-{Castanea}-, -{Castanopsis}-, -{Chrysolepis}-, -{Colombobalanus}-, -{Fagus}-, -{Formanodendron}-, -{Lithocarpus}-, -{Notholithocarpus}-, -{Quercus}-, -{Trigonobalanus}-);
 -{Juglandaceae}- – porodica oraha (-{Alfaroa}-, -{Carya}-, -{Cyclocarya}-, -{Engelhardia}-, -{Juglans}-, -{Oreomunnea}-, -{Platycarya}-, -{Pterocarya}-, -{Rhoiptelea}-);
 -{Myricaceae}- – porodica voskovnica ili mirika (-{Canacomyrica}-, -{Comptonia}-, -{Myrica}-);
 -{Nothofagaceae}- – porodica južnih bukvi (-{Fuscospora}-, -{Lophozonia}-, -{Nothofagus}-, -{Trisyngyne}-);
 -{Ticodendraceae}- - porodica tikovina (-{Ticodendron}-).

Stariji Kronkvistov sistem, u ovaj red uključuje samo četiri porodice: -{Betulaceae}-, -{Corylaceae}-, -{Fagaceae}-, -{Ticodendraceae}-. -{Corylaceae}- su sada uključene u -{Betulaceae}-; ovaj aranžman prati, na primer, Svetska kontrolna lista odabranih biljnih porodica (vidi spoljašnji link ispod). Druga porodica je podeljena u tri različite nareda, uvrštena među -{Hamamelidae}-. -{Casuarinales}- čini jedna porodica – -{Casuarinaceae}-, -{Juglandales}- uključuje porodice -{Juglandaceae}- i -{Rhoipteleaceae}-, a -{Myricales}- preostale oblike (plus rod -{Balanops}-). Promena je nastala nakon studija koje ukazuju da su -{Myricales}-, tako definisane, parafiletske, u odnosu na druge dve grupe.

Sistematika 
Moderna molekularna filogenija sugeriše sledeće odnose:

Taksonomija

Vrste 

 -{Allocasuarina acutivalvis (F. Muell.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina campestris (Diels) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina corniculata (F. Muell.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina distyla (Vent.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina humilis (Otto & A. Dietr.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina lehmanniana (Miq.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina littoralis (Salisb.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina luehmannii (R.T. Baker) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina nana (Sieber ex Spreng.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina paludosa (Sieber ex Spreng.) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina pusilla (Macklin) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina torulosa (Aiton) L.A.S. Johnson}-
 -{Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S. Johnson}-
 -{Alnus cordata (Loisel.) Duby}-
 -{Alnus glutinosa (L.) Gaertn.}-
 -{Alnus incana (L.) Moench}-
 -{Alnus japonica (Thunb.) Steud.}-
 -{Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt.}-
 -{Alnus nepalensis D. Don}-
 -{Alnus oblongifolia Torr.}-
 -{Alnus pendula Matsum.}-
 -{Alnus rhombifolia Nutt.}-
 -{Alnus rubra Bong.}-
 -{Alnus serrulata (Aiton) Willd.}-
 -{Alnus trabeculosa Hand.-Mazz.}-
 -{Alnus viridis (Chaix) DC.}-
 -{Alnus X fallacina Callier}-
 -{Betula alleghaniensis Britton}-
 -{Betula cordifolia Regel}-
 -{Betula glandulosa Michx.}-
 -{Betula kenaica W.H. Evans}-
 -{Betula lenta L.}-
 -{Betula maximowicziana Regel}-
 -{Betula michauxii Sarg.}-
 -{Betula minor (Tuck.) Fernald}-
 -{Betula murrayana B.V. Barnes & Dancik}-
 -{Betula nana L.}-
 -{Betula neoalaskana Sarg.}-
 -{Betula nigra L.}-
 -{Betula occidentalis Hook.}-
 -{Betula papyrifera Marshall}-
 -{Betula pendula Roth}-
 -{Betula platyphylla Sukaczev}-
 -{Betula populifolia Marshall}-
 -{Betula pubescens Ehrh.}-
 -{Betula pumila L.}-
 -{Betula uber (Ashe) Fernald}-
 -{Betula X alpestris Fr.}-
 -{Betula X caerulea Blanch. (pro sp.)}-
 -{Betula X dugleana Lepage}-
 -{Betula X dutillyi Lepage}-
 -{Betula X eastwoodiae Sarg. (pro sp.)}-
 -{Betula X hornei B.T. Butler (pro sp.)}-
 -{Betula X jackii C.K. Schneid.}-
 -{Betula X neoborealis Lepage}-
 -{Betula X purpusii C.K. Schneid.}-
 -{Betula X raymundii Lepage}-
 -{Betula X sandbergii Britton}-
 -{Betula X sargentii Dugle}-
 -{Betula X uliginosa Dugle}-
 -{Betula X utahensis Britton (pro sp.)}-
 -{Betula X winteri Dugle}-
 -{Carpinus betulus L.}-
 -{Carpinus caroliniana Walter}-
 -{Carya aquatica (F. Michx.) Elliott}-
 -{Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch}-
 -{Carya floridana Sarg.}-
 -{Carya glabra (Mill.) Sweet}-
 -{Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch}-
 -{Carya laciniosa (Michx. f.) G. Don}-
 -{Carya myristiciformis (F. Michx.) Elliott}-
 -{Carya ovata (Mill.) K. Koch}-
 -{Carya pallida (Ashe) Engl. & Graebn.}-
 -{Carya texana Buckley}-
 -{Carya tomentosa (Lam. ex Poir.) Nutt.}-
 -{Carya X brownii Sarg.}-
 -{Carya X collina Laughlin}-
 -{Carya X demareei E.J. Palmer}-
 -{Carya X dunbarii Sarg.}-
 -{Carya X laneyi Sarg.}-
 -{Carya X lecontei Little}-
 -{Carya X ludoviciana (Ashe) Little}-
 -{Carya X nussbaumeri Sarg.}-
 -{Carya X schneckii Sarg.}-
 -{Castanea crenata Siebold & Zucc.}-
 -{Castanea dentata (Marsh.) Borkh.}-
 -{Castanea mollissima Blume}-
 -{Castanea ozarkensis Ashe}-
 -{Castanea pumila (L.) Mill.}-
 -{Castanea sativa Mill.}-
 -{Castanea X neglecta Dode (pro sp.)}-
 -{Castanopsis sclerophylla (Lindl. & Paxton) Schottky}-
 -{Casuarina cristata Miq.}-
 -{Casuarina cunninghamiana Miq.}-
 -{Casuarina equisetifolia L.}-
 -{Casuarina glauca Sieber ex Spreng.}-
 -{Casuarina obesa Miq.}-
 -{Chrysolepis chrysophylla (Douglas ex Hook.) Hjelmq.}-
 -{Chrysolepis sempervirens (Kellogg) Hjelmq.}-
 -{Comptonia peregrina (L.) J.M. Coult.}-
 -{Corylus americana Walter}-
 -{Corylus avellana L.}-
 -{Corylus chinensis Franch.}-
 -{Corylus colurna L.}-
 -{Corylus cornuta Marshall}-
 -{Corylus ferox Wall.}-
 -{Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.}-
 -{Fagus grandifolia Ehrh.}-
 -{Fagus sylvatica L.}-
 -{Juglans ailantifolia Carrière}-
 -{Juglans boliviana (C. DC.) Dode}-
 -{Juglans californica S. Watson}-
 -{Juglans cinerea L.}-
 -{Juglans hindsii (Jeps.) Jeps. ex R.E. Sm.}-
 -{Juglans jamaicensis C. DC.}-
 -{Juglans major (Torr.) A. Heller}-
 -{Juglans mandshurica Maxim.}-
 -{Juglans microcarpa Berland.}-
 -{Juglans neotropica Diels}-
 -{Juglans nigra L.}-
 -{Juglans regia L.}-
 -{Juglans X bixbyi Rehder}-
 -{Juglans X intermedia Jacques}-
 -{Juglans X quadrangulata (Carrière) Rehder (pro sp.)}-
 -{Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehder}-
 -{Morella californica (Cham.) Wilbur}-
 -{Morella caroliniensis (Mill.) Small}-
 -{Morella cerifera (L.) Small}-
 -{Morella cordifolia (L.) Killick}-
 -{Morella faya (Aiton) Wilbur}-
 -{Morella pensylvanica (Mirb.) Kartesz}-
 -{Morella rubra Lour.}-
 -{Myrica gale L.}-
 -{Myrica hartwegii S. Watson}-
 -{Myrica holdridgeana Lundell}-
 -{Myrica inodora W. Bartram}-
 -{Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.}-
 -{Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.}-
 -{Oreomunnea pterocarpa Oerst.}-
 -{Ostrya chisosensis Correll}-
 -{Ostrya knowltonii Coville}-
 -{Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch}-
 -{Platycarya strobilacea Siebold & Zucc.}-
 -{Pterocarya stenoptera C. DC.}-
 -{Quercus acerifolia (E.J. Palmer) Stoynoff & W.J. Hess}-
 -{Quercus acutissima Carruth.}-
 -{Quercus agrifolia Née}-
 -{Quercus ajoensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus alba L.}-
 -{Quercus arizonica Sarg.}-
 -{Quercus arkansana Sarg.}-
 -{Quercus austrina Small}-
 -{Quercus berberidifolia Liebm.}-
 -{Quercus bicolor Willd.}-
 -{Quercus boyntonii Beadle}-
 -{Quercus brantii Lindl.}-
 -{Quercus buckleyi Nixon & Dorr}-
 -{Quercus carmenensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus cedrosensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus cerris L.}-
 -{Quercus chapmanii Sarg.}-
 -{Quercus chenii Nakai}-
 -{Quercus chihuahuensis Trel.}-
 -{Quercus chrysolepis Liebm.}-
 -{Quercus coccinea Münchh.}-
 -{Quercus copeyensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus cornelius-mulleri Nixon & K.P. Steele}-
 -{Quercus dentata Thunb.}-
 -{Quercus depressipes Trel.}-
 -{Quercus douglasii Hook. & Arn.}-
 -{Quercus dumosa Nutt.}-
 -{Quercus durandii Buckley}-
 -{Quercus durata Jeps.}-
 -{Quercus ellipsoidalis E.J. Hill}-
 -{Quercus emoryi Torr.}-
 -{Quercus engelmannii Greene}-
 -{Quercus falcata Michx.}-
 -{Quercus frainetto Ten.}-
 -{Quercus fusiformis Small}-
 -{Quercus gambelii Nutt.}-
 -{Quercus garryana Douglas ex Hook.}-
 -{Quercus geminata Small}-
 -{Quercus georgiana M.A. Curtis}-
 -{Quercus glauca Thunb.}-
 -{Quercus graciliformis C.H. Mull.}-
 -{Quercus gravesii Sudw.}-
 -{Quercus grisea Liebm.}-
 -{Quercus havardii Rydb.}-
 -{Quercus hemisphaerica Bartram ex Willd.}-
 -{Quercus hinckleyi C.H. Mull.}-
 -{Quercus hypoleucoides A. Camus}-
 -{Quercus ilex L.}-
 -{Quercus ilicifolia Wangenh.}-
 -{Quercus imbricaria Michx.}-
 -{Quercus incana W. Bartram}-
 -{Quercus infectoria Olivier}-
 -{Quercus inopina Ashe}-
 -{Quercus intricata Trel.}-
 -{Quercus ithaburensis Decne.}-
 -{Quercus john-tuckeri Nixon & C.H. Mull.}-
 -{Quercus kelloggii Newberry}-
 -{Quercus laceyi Small}-
 -{Quercus laevis Walter}-
 -{Quercus laurifolia Michx.}-
 -{Quercus lobata Née}-
 -{Quercus lyrata Walter}-
 -{Quercus macrocarpa Michx.}-
 -{Quercus margarettae (Ashe) Small}-
 -{Quercus marilandica Münchh.}-
 -{Quercus michauxii Nutt.}-
 -{Quercus minima (Sarg.) Small}-
 -{Quercus mohriana Buckley ex Rydb.}-
 -{Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.}-
 -{Quercus montana Willd.}-
 -{Quercus muehlenbergii Engelm.}-
 -{Quercus myrtifolia Willd.}-
 -{Quercus nigra L.}-
 -{Quercus oblongifolia Torr.}-
 -{Quercus oglethorpensis W.H. Duncan}-
 -{Quercus pacifica Nixon & C.H. Mull.}-
 -{Quercus pagoda Raf.}-
 -{Quercus palmeri Engelm.}-
 -{Quercus palustris Münchh.}-
 -{Quercus petraea (Matt.) Liebl.}-
 -{Quercus phellos L.}-
 -{Quercus polymorpha Schltdl. & Cham.}-
 -{Quercus prinoides Willd.}-
 -{Quercus pumila Walter}-
 -{Quercus pungens Liebm.}-
 -{Quercus robur L.}-
 -{Quercus robusta C.H. Mull.}-
 -{Quercus rubra L.}-
 -{Quercus rugosa Née}-
 -{Quercus sadleriana R. Br. ter}-
 -{Quercus serrata Murray}-
 -{Quercus shumardii Buckley}-
 -{Quercus similis Ashe}-
 -{Quercus stellata Wangenh.}-
 -{Quercus suber L.}-
 -{Quercus tardifolia C.H. Mull.}-
 -{Quercus texana Buckley}-
 -{Quercus tomentella Engelm.}-
 -{Quercus toumeyi Sarg.}-
 -{Quercus turbinella Greene}-
 -{Quercus vacciniifolia Kellogg}-
 -{Quercus variabilis Blume}-
 -{Quercus vaseyana Buckley}-
 -{Quercus velutina Lam.}-
 -{Quercus viminea Trel.}-
 -{Quercus virginiana Mill.}-
 -{Quercus wislizeni A. DC.}-
 -{Quercus X acutidens Torr.}-
 -{Quercus X alvordiana Eastw. (pro sp.)}-
 -{Quercus X anceps E.J. Palmer}-
 -{Quercus X asheana Little}-
 -{Quercus X atlantica Ashe (pro sp.)}-
 -{Quercus X beadlei Trel.}-
 -{Quercus X beaumontiana Sarg.}-
 -{Quercus X bebbiana C.K. Schneid.}-
 -{Quercus X beckyae Gaynor}-
 -{Quercus X benderi Baen.}-
 -{Quercus X bernardiensis W. Wolf (pro sp.)}-
 -{Quercus X bimundorum E.J. Palmer}-
 -{Quercus X blufftonensis Trel.}-
 -{Quercus X brittonii W.T. Davis (pro sp.)}-
 -{Quercus X burnetensis Little}-
 -{Quercus X bushii Sarg.}-
 -{Quercus X byarsii Sudw. ex Trel.}-
 -{Quercus X caduca Trel.}-
 -{Quercus X caesariensis Moldenke}-
 -{Quercus X capesii W. Wolf}-
 -{Quercus X cocksii Sarg.}-
 -{Quercus X columnaris Laughlin}-
 -{Quercus X comptoniae Sarg.}-
 -{Quercus X cravenensis Little}-
 -{Quercus X deamii Trel.}-
 -{Quercus X demareei Ashe}-
 -{Quercus X discreta Laughlin}-
 -{Quercus X diversiloba Tharp ex A. Camus}-
 -{Quercus X egglestonii Trel.}-
 -{Quercus X eplingii C.H. Mull.}-
 -{Quercus X exacta Trel.}-
 -{Quercus X faxonii Trel.}-
 -{Quercus X fernaldii Trel.}-
 -{Quercus X fernowii Trel.}-
 -{Quercus X filialis Little}-
 -{Quercus X fontana Laughlin}-
 -{Quercus X ganderi C.B. Wolf}-
 -{Quercus X garlandensis E.J. Palmer}-
 -{Quercus X giffordii Trel.}-
 -{Quercus X grandidentata Ewan (pro sp.)}-
 -{Quercus X guadalupensis Sarg.}-
 -{Quercus X harbisonii Sarg.}-
 -{Quercus X hastingsii Sarg.}-
 -{Quercus X hawkinsiae Sudw.}-
 -{Quercus X heterophylla F. Michx. (pro sp.)}-
 -{Quercus X howellii Tucker}-
 -{Quercus X humidicola E.J. Palmer}-
 -{Quercus X incomita E.J. Palmer}-
 -{Quercus X inconstans E.J. Palmer}-
 -{Quercus X introgressa P.M. Thomson}-
 -{Quercus X jackiana C.K. Schneid.}-
 -{Quercus X jolonensis Sarg.}-
 -{Quercus X joorii Trel.}-
 -{Quercus X leana Nutt. (pro sp.)}-
 -{Quercus X ludoviciana Sarg.}-
 -{Quercus X macdonaldii Greene & Kellogg (pro sp.)}-
 -{Quercus X macnabiana Sudw.}-
 -{Quercus X megaleia Laughlin}-
 -{Quercus X mellichampii Trel. ex Sarg.}-
 -{Quercus X moreha Kellogg (pro sp.)}-
 -{Quercus X moultonensis Ashe (pro sp.)}-
 -{Quercus X munzii J.M. Tucker}-
 -{Quercus X mutabilis E.J. Palmer & Steyerm.}-
 -{Quercus X neopalmeri Sudw.}-
 -{Quercus X neotharpii A. Camus}-
 -{Quercus X nessiana E.J. Palmer}-
 -{Quercus X organensis Trel.}-
 -{Quercus X oviedoensis Sarg.}-
 -{Quercus X palaeolithicola Trel.}-
 -{Quercus X podophylla Trel.}-
 -{Quercus X pseudomargaretta Trel. (pro sp.)}-
 -{Quercus X rehderi Trel.}-
 -{Quercus X riparia Laughlin}-
 -{Quercus X robbinsii Trel.}-
 -{Quercus X rolfsii Small (pro sp.)}-
 -{Quercus X rudkinii Britton (pro sp.)}-
 -{Quercus X runcinata (A. DC.) Engelm.}-
 -{Quercus X sargentii Rehder}-
 -{Quercus X saulii C.K. Schneid.}-
 -{Quercus X schochiana Dieck ex Palmer}-
 -{Quercus X schuettei Trel.}-
 -{Quercus X smallii Trel.}-
 -{Quercus X stelloides E.J. Palmer}-
 -{Quercus X sterilis Trel.}-
 -{Quercus X sterrettii Trel.}-
 -{Quercus X subconvexa Tucker}-
 -{Quercus X subfalcata Trel.}-
 -{Quercus X subintegra (Engelm.) Trel.}-
 -{Quercus X sublaurifolia Trel.}-
 -{Quercus X substellata Trel.}-
 -{Quercus X tharpii C.H. Mull. (pro sp.)}-
 -{Quercus X tottenii Melvin}-
 -{Quercus X townei E.J. Palmer}-
 -{Quercus X tridentata (Engelm. ex A. DC.) Trel. (pro sp.)}-
 -{Quercus X undulata Torr.}-
 -{Quercus X vaga E.J. Palmer & Steyerm.}-
 -{Quercus X venulosa Ashe}-
 -{Quercus X wagneri Gaynor}-
 -{Quercus X walteriana Ashe}-
 -{Quercus X willdenowiana (Dippel) Beissner, Schelle & Zabel (pro sp.)}-
 -{Rhoiptelea chiliantha Diels & Hand.-Mazz.}-
 -{Ticodendron incognitum Gómez-Laur. & L.D. Gómez}-

Vidi još 
 -{Fagaceae}-

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Missouri Botanical Gardens - Fagales}-
 -{WCSP: World checklist of selected plant families }-
 -{Missouri Botanical Gardens - Fagales}-